Вукчевић је јужнословенске презиме. Оно се може односити на следеће људе:

 Владимир Вукчевић (1950–), српски дипломирани правник
 Војислав Вукчевић (1938–), српски правник и бивши министар за дијаспору у Влади Републике Србије
 Душан Вукчевић (1975–), бивши српски кошаркаш
 Ивана Вукчевић (1980/81–), српска филмска и позоришна глумица
 Марина Вукчевић (1993–), црногорски рукометни репрезентативни голман
 Милан Вукчевић (1937–2003), велемајстор шаховске композиције
 Никола Вукчевић (ватерполиста),
 Никола Вукчевић (редитељ),
 Никола Вукчевић (фудбалер),
 Радомир Вукчевић (1944–), бивши југословенски фудбалски голман
 Симон Вукчевић (1986–), црногорски фудбалер

Види још 
 Вуковић (презиме),
 Вучић (презиме),
 Вучковић

Српска презимена